Гермес — бог в давньогрецькій міфології
 Гермес Трисмегіст — бог в елліністичному Єгипті
 69230 Гермес — мала планета (астероїд) у Сонячній системі
 Гермес — багаторазовий космічний апарат, який розробило Європейське космічне агентство.
 «Гермес» — військовий корабель, авіаносець Королівського військово-морського флоту Великої Британії
 «Гермес» — військовий корабель, ескадрений міноносець типу «G» Королівських військово-морських сил Греції; був трофейним кораблем Крігсмаріне під цим ім'ям у роки Другої світової війни
 Гермес — російський комплекс керованої ракетної зброї